«Мечтать не вредно» (1991 год) — французская кинокомедия Пьера Ришара
 «Мечтать не вредно» (2005 год) — российская кинокомедия Евгения Лаврентьева
 «Мечтать не вредно» (2007 год) — альтернативное название кинофильма «Никогда не забуду тебя!» (российская мелодрама Сайдо Курбанова)
 «Мечтать не вредно» (2012 год) — украинская мелодрама Юрия Павлова